Hatušili III. je bil v letih 1267 pr. n št. do 1237 pr. n. št. kralj novohetitskega kraljestva (Novo kraljestvo). Bil je četrti in najmlajši sin kralja Muršilija II. Oče ga je imenoval za svečenika Sausge Samuške, Hatušili pa je do smrti ostal zvest samuški Ištar. Na oblast je prišel z odstranitvijo nečaka Urhi Tešupa (Muršilija III.).

Hatušilijev starejši brat Muvatali II. je preselil hetitsko prestolnico iz Hatuše v Tarhuntašo, njega pa imenoval za guvernerja Hatuše. Hatušili je bil poveljnik hetitske vojske, ki je v bitki pri Kadešu leta 1274 pr. n. št.  porazila Egipčane na njihovem pohodu v Sirijo. Kot guverner je ponovno osvojil Nerik in postal visoki svečenik njihovega boga nevihte. Temu dosežku v čast je svojega sina in prestolonaslednika imenoval Nerikkaili.

Nečak Muršili III. (Urhi Tešub) je prestolnico preseli nazaj v Hatušo in Hatušiliju odvzel guvernerski položaj in položaj v Neriku, kar je sprožilo državljansko vojno. V vojni je Hatušili porazil svojega nečaka. Urhi Tešupovo sestro Ulmi Tešup je preimenoval v Kurunto (ali jo poročil s Kurunto) in Kurunto imenoval za guvernerja Tahuntase. Zatem je za svojega naslednika imenoval mlajšega sina Tudhalijo IV.

Hatušili III. in egipčanski faraon Ramzes II. sta po bitki pri Kadešu sklenila  mirovni sporazum, napisan v hetitskem jeziku, ki je zahvaljujoč se monumentalnim egipčanskim prepisom postal najstarejši znani mirovni sporazum v pisani zgodovini. Ramzes II. se je poročil s Hatušilijevo hčerko, na egipčanskem dvoru znano kot Maathorneferure. Malo kasneje se je poročil še z drugo hetitsko princeso. 

V kraljevi palači v Hatuši so odkrili arhiv z več kot dvesto dopisi s številnimi srednjevzhodnimi vladarji, vključno z Ramzesom II. Dopisi so glavni primarni vir podatkov za to obdobje srednjevzhodne zgodovine.

Družina
Družinsko drevo

Sklic

Hetitski kralji
Vladarji v 13. stoletju pr. n. št.